

Titre

Relation est un album de Globe ;

Concept

 En sociologie et dans les sciences humaines, les relations humaines sont une partie importante de cette science.
 En psychologie, une relation peut se faire entre deux sujets, ou entre un sujet et un objet. 
 Relation familiale,
 En communication, on parle aussi de contact.
 En philosophie une relation peut se faire entre des sujets et des objets (interaction).
 En mathématiques, en logique ou en informatique théorique une relation relie plusieurs éléments (deux pour une relation binaire, trois pour une relation ternaire).
 En informatique, le terme relation peut désigner :
 une table dans les bases de données (le terme fait référence à la structure fondamentale de l'algèbre relationnelle).
 les relations entre les tables elles-mêmes dans une base de données relationnelle ou dans un modèle logique de données.
 les associations dans un modèle conceptuel de données ou modèle entité-relation.
 Dans les métadonnées, la relation est un élément de donnée, qui appartient notamment au référentiel Dublin Core.
 En économie, la ou les relations économiques relient des agents économiques ou des pays entre eux.
 En organisation, le capital relationnel est l'une des composantes du capital immatériel.
 En physiologie, les fonctions de relation regroupent la locomotion et les fonctions sensorielles (voir : physiologie). 
 En littérature, une relation est un texte qui relate, donc un récit.
 Les relations entre religions sont  issues du dialogue inter-religieux.
 Ancien () : au nom du premier journal du monde le mot « Relation… » est utilisé comme synonyme de communication….

Voir aussi 

 , ,